Gondar ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Gondar (Amarante), Gemeinde im Kreis Amarante, Portugal
 Gondar (Caminha), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Caminha, Portugal
 Gondar (Guimarães), Gemeinde im Kreis Guimarães, Portugal
 Gondar (Vila Nova de Cerveira), Ort und ehemalige Gemeinde im Kreis Vila Nova de Cerveira, Portugal
 einer Stadt in Äthiopien, siehe Gonder